La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes est l'une des sept paroisses du secteur pastoral de Nancy-Ville et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie de la paroisse 

La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes tient son nom de la Basilique Notre-Dame-de-Lourdes de Nancy.

Organisation de la paroisse 
Son siège est situé au 149 avenue Général Leclerc à Nancy.

Historique de la paroisse

Liste des curés de la paroisse  
 Abbé Léon Loevenbruck (de 1908 à 1934)
 Abbé Félix Leclerc (de 1934 à 1950)
 Abbé Lucien Karcher (de 1950 à 1965)
 Abbé Bernard Hoffelé (de 1965 à 1979)
 Abbé Bernard Gérard (de 1979 à 1991)
 Abbé Jean-Marie Pierron (de 1991 à 2003)
 Abbé Philippe Gauer (de 2003 à 2011)
 Abbé Dominique Doidy (de 2011 à 2020) 
 Abbé Christophe Martin (depuis 2020)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon

Lien externe 
 Site de la paroisse

Notre-Dame
Nancy